Jimmy Walker peut faire référence à :
 Jimmy Walker (1944-2007), joueur de basket-ball américain ;
 Jimmy Walker (1973-), joueur de football anglais ;
 Jimmy Walker (1979-), golfeur américain ;
 Jimmy Walker (1881-1946),  maire de New-York (1926-1932).